Ліберті (округ, Флорида)
Ліберті (округ, Джорджія)
Ліберті (округ, Монтана)
Ліберті (округ, Техас)